Michael Fox (1921–2007) – brytyjski sędzia
 Michael Fox (1921–1996) – amerykański aktor
 Michael J. Fox (ur. 1961) – kanadyjsko-amerykański aktor
 Michael C. Fox (ur. 1989) – brytyjski aktor